The Parasite est un film américain réalisé par Andy Froemke, sorti en 1997.

Synopsis

Fiche technique

Distribution

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1997
Film d'horreur américain